Real Gone — пятнадцатый студийный альбом автора-исполнителя Тома Уэйтса, изданный в 2004 году.

Об альбоме
На альбоме есть известный протест против войны в Ираке — песня «Day After Tomorrow». Это одна из немногих подобных песен в репертуаре Тома, политическая тема его никогда не интересовала. В поддержку альбома состоялся Real Gone Tour по Северной Америке и Европе. В конце года Real Gone был назван журналом Harp лучшим альбомом 2004 года.
В 2017 году альбом был переиздан.

Список композиций

Участники записи 
 Том Уэйтс — вокал, гитара, чемберлин, перкуссия, шейкер
 Брайан Мантиа — перкуссия, хлопки
 Лес Клэйпул — бас-гитара
 Гарри Коди — гитара, банджо
 Марк Говард — колокольчики, хлопки
 Марк Рибо — гитара, банджо
 Ларри Тэйлор — бас-гитара, гитара
 Триша Уилсон — хлопки
 Кейси Уэйтс — барабаны, перкуссия, хлопки

Ссылки 
 Альбом сайте Discogs 
 Рецензия 

Альбомы 2004 года
Альбомы Тома Уэйтса